1999/00 was het 89ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de max.Bundesliga, daaronder was de Erste Division.

De derde klasse bestond uit de Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich en Burgenland), Regionalliga West (Salzburg, Tirol en Vorarlberg) en de Regionalliga Mitte (Kärnten, Oberösterreich en Steiermark).

max.Bundesliga

Uitslagen

Eindstand

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Meeste speelminuten

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1999/00 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

FC Tirol Innsbruck
Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Tirol Innsbruck, die in het seizoen 1999/00 onder leiding van trainer-coach Kurt Jara voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Erste Division

Regionalligen

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 1999/00
Oostenrijks voetbalelftal in 1999
Oostenrijks voetbalelftal in 2000

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1999/00